Municipio de Jonathan Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jonathan Creek (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Haywood.
 Municipio de Jonathan Creek (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Moultrie.